Mucker steht für:
 männlicher Hase in der Paarungszeit
 Duckmäuser
 mot. Schütze (Nationale Volksarmee)
 Mucker (Gewässer), Gewässer im Oderbruch
 Anhänger einer von Johann Heinrich Schönherr und Johann Wilhelm Ebel angeführten pietistischen Bewegung in Ostpreußen, siehe Mucker, auch allgemein für pietistisch Fromme, siehe Pietismus
 hiervon abgeleitet abschätzig für einen Frömmler, siehe Bigotterie und Heuchelei
 Mucker (São Leopoldo), eine messianische Bewegung um die Prophetin Jakobine Maurer († 1874)
 Musiker, der sein Geld mit bezahlten Einzelauftritten verdient, siehe Mugge
 Spitzname für die Einwohner von Arheilgen, siehe Darmstadt-Arheilgen #Orts- und Herkunftsbezeichnung

Mucker ist der Familienname folgender Personen:
 Max Mucker (1876–1960), deutscher Politiker (SPD, USPD, SED) und Mitglied der Sächsischen Volkskammer bzw. des Sächsischen Landtages (1919–1933)